Six navires de lUS Navy ont porté le nom dUSS Phoenix, les trois premiers d'après l'oiseau légendaire, les suivants d'après la capitale de l'Arizona:

l', un bateau-courrier acheté par la Continental Navy en 1778 ;
l', une goélette de deux canons en service de 1841 à 1853 ;
l', un baleinier acheté en 1861 et coulé la même année pour servir de brise-lames ;
l', un croiseur léger de classe Brooklyn qui participe à la Seconde Guerre mondiale avant d'être vendu à l'Argentine en 1951 et renommé . Il est coulé lors de la guerre des Malouines par le  ;
l', un navire auxiliaire du Military Sealift Command revendu aux Philippines en 1973 ;
l', un sous-marin nucléaire d'attaque de classe Los Angeles en service de 1981 à 1998 ;

Phoenix